Jamaica deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1948 i London och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel. Vid spelen 1960 var de en del av Brittiska Västindien. De deltog första gången vid olympiska vinterspelen 1988 i Calgary och de har sedan dess deltagit vid de flesta olympiska vinterspelen.

Jamaica har totalt vunnit 87 medaljer, varav alla utom en medalj har vunnits i friidrott.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor 

Jamaica i olympiska spelen